A Copa da Paz de 2003 foi a primeira edição da Copa da Paz, disputada na Coreia do Sul.

Formato de disputa
A primeira edição da competição contou com a presença de 8 equipes divididas em 2 grupos de 4 equipes cada. Todas enfrentam-se apenas uma vez, sendo que o melhor de cada um dos 2 grupos se classificou à final do torneio.

Final - 1º Colocado do Grupo A   −   1º Colocado do Grupo B

Sedes
Todos os jogos ocorreram na Coreia do Sul nos estádios citados:

Estádio Sang-am de Seul − Seul
Estádio Busan Asiad − Busan
Daejeon World Cup Stadium − Daejeon
Jeonju World Cup Stadium − Jeonju
Big Bird Stadium − Suwon
Munsu Cup Stadium − Ulsan

Fase de Grupos

Todas as partidas estão no fuso horário local (UTC+9).

Grupo A

Grupo B

Final

Campeão

Artilharia 
 2 gols (5)

 Markus Schroth
 Bryan Bergougnoux

 Park Ji-Sung
 Mark van Bommel

 Arjen Robben

 1 gol (21)

 Ronaldo Guiaro
 Kabamba Musasa
 Sidney Govou
 Péguy Luyindula
 Francis Kioyo
 Alex Pineda Chacón
 Kim Dae-Eui

 Kim Do-Hoon
 John de Jong
 André Ooijer
 Jan Vennegoor of Hesselink
 Daniel Pancu
 Saša Drakulić
 Mateja Kežman

 John Moshoeu
 Sinan Kaloğlu
 Ahmet Yıldırım
 Sergen Yalçın
 Diego Scotti
 Gustavo Munúa
 Sebastián Eguren

Ligações externas
   

2003
2003 no futebol